Lusignan Péter (1328–1369), I. Péter néven ciprusi király
Lusignan Péter (1357–1382), II. Péter néven ciprusi király, az előbbi fia
Lusignan Péter ciprusi herceg (1385 körül–1451), Tripoli címzetes grófja, I. Péter ciprusi király unokája